Följande är en lista över spelartrupperna för varje deltagande nation vid Europamästerskapet i fotboll 2020. Turneringen startar den 11 juni och finalen spelas på Wembley Stadium den 11 juli 2021.

Varje nation var tvungen att lämna in en trupplista på 26 spelare, varav tre skulle vara målvakter, senast den 1 juni 2021. Om en spelare på den inlämnade trupplistan lider av en skada eller sjukdom före sitt lags första match i turneringen kan spelaren bytas ut. Detta förutsätter att både lagdoktorn och en läkare från UEFA Medical Committee bekräftar att skadan eller sjukdomen är tillräckligt svår för att förhindra spelarens deltagande i turneringen. Spelare som har testat positivt för viruset sars-cov-2 eller som har förklarats vara i nära kontakt med någon som testat positivt för viruset, och därför sätts i karantän genom beslut av hälsovårdsmyndigheter anses vara allvarligt sjuka och kan därför bytas ut före den första matchen. Om en målvakt lider av en skada eller sjukdom efter sitt lags första match i turneringen, kan han ändå bytas ut, även om de andra målvakterna från truppen fortfarande är tillgängliga. En spelare som har bytts ut på spelarlistan kan inte återinföras. 

I början av april 2021 uppgav UEFA att de överväger att tillåta att spelartrupperna utvidgas från de vanliga 23 spelarna. Detta efter samtal med landslagschefer i händelse av ett eventuellt Covid-19-utbrott i något av lagen samt för att minska spelarnas trötthet som en orsak av den tidigare komprimerade säsongen. Den 27 april rapporterades det att UEFA:s landslagstävlingskommitté hade godkänt expanderingen av spelartrupperna till 26 spelare, med förbehåll för bekräftelse av UEFA:s verkställande kommitté. Den 4 maj 2021 bekräftade verkställande kommittén införandet av trupper om 26 spelare. Däremot får lag fortfarande bara ta ut högst 23 spelare på för varje turneringsmatch (varav 12 är ersättare), i linje med spelets regler.

Samtliga spelares antal matcher och antal mål samt deras positioner och deras ålder är korrekta per den 11 juni 2021, den första dagen av mästerskapet.

Grupp A

Förbundskapten:  Roberto Mancini

Italien meddelade en preliminär trupp på 33 spelare den 17 maj 2021. Den 25 maj utökades truppen till 34 spelare, men minskades fem dagar senare till 28 spelare (två nya spelare tillkom och åtta spelare lämnade truppen). Den slutgiltiga truppen presenterades den 2 juni. Stefano Sensi drog sig ur truppen efter att ha skadat sig och ersattes av Matteo Pessina den 7 juni. Lorenzo Pellegrini drog sig ur truppen efter att ha skadat sig och ersattes av Gaetano Castrovilli den 10 juni.

Förbundskapten:  Vladimir Petković

Schweiz meddelade en preliminär trupp på 29 spelare den 19 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 31 maj. Jonas Omlin skadade sig under uppvärmningen inför Schweiz första match och ersattes i truppen av Gregor Kobel den 13 juni.

Förbundskapten:  Şenol Güneş

Turkiet meddelade en preliminär trupp på 30 spelare den 14 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 1 juni.

Förbundskapten:  Rob Page

Wales meddelade den 23 april 2021 att Rob Page skulle leda laget under EM då den ordinarie förbundskapten Ryan Giggs skulle upp i rättegång. Den 24 maj meddelade Wales en preliminär trupp på 28 spelare. Den slutgiltiga truppen presenterades den 30 maj. James Lawrence drog sig ur truppen efter att ha skadat sig och ersattes av Tom Lockyer den 31 maj.

Grupp B

Förbundskapten:  Roberto Martínez

Belgien meddelade sin slutgiltiga trupp den 17 maj 2021.

Förbundskapten:  Kasper Hjulmand

Danmark meddelade sin slutgiltiga trupp den 25 maj 2021.

Förbundskapten:  Markku Kanerva

Finland meddelade en preliminär trupp på 26 spelare den 19 maj 2021. Truppen utökades till 28 spelare den 23 maj och sen ytterligare till 29 spelare den 25 maj. Den slutgiltiga truppen presenterades den 1 juni. Sauli Väisänen drog sig ur truppen efter att ha skadat sig och ersattes av Nicholas Hämäläinen den 3 juni.

Förbundskapten:  Stanislav Tjertjesov

Ryssland meddelade en preliminär trupp på 30 spelare den 11 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 2 juni. Andrej Mostovoj drog sig ur truppen efter ett positivt covid-test, och ersattes av Roman Jevgenjev den 11 juni.

Grupp C

Förbundskapten:  Frank de Boer

Nederländerna meddelade en preliminär trupp på 34 spelare den 14 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 26 maj. Jasper Cillessen drog sig ur truppen efter ett positivt covid-test. Han ersattes av Marco Bizot den 1 juni. Donny van de Beek drog sig ur truppen på grund av skada den 8 juni och ingen ny ersättare kallades in, vilket gör att truppen endast har 25 spelare.

Förbundskapten:  Igor Angelovski

Nordmakedonien meddelade sin slutgiltiga trupp den 20 maj 2021.

Förbundskapten:  Andrij Sjevtjenko

Ukraina meddelade en preliminär trupp på 35 spelare den 30 april 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 1 juni.

Förbundskapten:  Franco Foda

Österrike meddelade en preliminär trupp på 30 spelare den 19 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 24 maj.

Grupp D

Förbundskapten:  Gareth Southgate

England meddelade en preliminär trupp på 33 spelare den 25 maj 2021. Mason Greenwood drog sig ur truppen efter att ha skadat sig den 1 juni. Den slutgiltiga truppen presenterades senare under samma dag. Trent Alexander-Arnold drog sig ur truppen efter att ha skadat sig den 3 juni, och ersattes av Ben White den 7 juni. Efter Englands första match skadade sig målvakten Dean Henderson och ersattes i truppen av Aaron Ramsdale den 15 juni.

Förbundskapten:  Zlatko Dalić

Kroatien meddelade sin slutgiltiga trupp den 17 maj 2021.

Förbundskapten:  Steve Clarke

Skottland meddelade sin slutgiltiga trupp den 19 maj 2021.

Förbundskapten:  Jaroslav Šilhavý

Tjeckien meddelade sin trupp på 25 spelare den 25 maj 2021. Michal Sadílek presenterades som den slutgiltiga spelaren i truppen den 27 maj efter det blivit klart att Ondřej Kúdela blivit avstängd i 10 matcher. Jiří Pavlenka drog sig ur truppen på grund av skada och ersattes av Tomáš Koubek den 12 juni.

Grupp E

Förbundskapten:  Paulo Sousa

Polen meddelade sin slutgiltiga trupp den 17 maj 2021. Arkadiusz Milik drog sig ur truppen på grund av skada den 7 juni och ingen ny ersättare kallades in, vilket gör att truppen endast har 25 spelare.

Förbundskapten:  Štefan Tarkovič

Slovakien meddelade en preliminär trupp på 24 spelare den 18 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 2 juni.

Förbundskapten:  Luis Enrique

Spanien meddelade sin slutgiltiga trupp, som endast innehöll 24 spelare, den 24 maj 2021. Sergio Busquets testade positivt för covid-19 den 6 juni och höll sig i karantän men förblev i truppen.

Förbundskapten:  Janne Andersson

Sverige meddelade sin slutgiltiga trupp den 18 maj 2021. Martin Olsson drog sig ur truppen på grund av skada och ersattes av Pierre Bengtsson den 31 maj. Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg testade positivt för covid-19 den 8 juni och hölls i karantän men förblev i truppen.

Grupp F

Förbundskapten:  Didier Deschamps

Frankrike meddelade sin slutgiltiga trupp den 18 maj 2021.

Förbundskapten:  Fernando Santos

Portugal meddelade sin slutgiltiga trupp den 20 maj 2021. João Cancelo drog sig ur truppen efter att ha testat positivt för covid-19 och ersattes av Diogo Dalot den 13 juni .

Förbundskapten:  Joachim Löw

Tyskland meddelade sin slutgiltiga trupp den 19 maj 2021.

Förbundskapten:  Marco Rossi

Ungern meddelade en preliminär trupp på 30 spelare den 6 maj 2021. Den slutgiltiga truppen presenterades den 1 juni. Dániel Gazdag lämnade truppen den 16 juni efter att ha skadat sig.

Spelarrepresentation

Efter ålder

Utespelare 

 Äldst:  Pepe ()
 Yngst:  Kacper Kozłowski ()

Målvakter 

 Äldst:  Maarten Stekelenburg ()
 Yngst:  Anatoliy Trubin ()

Kaptener 

 Äldst:  Goran Pandev ()
 Yngst:  Andrew Robertson ()

Efter klubb

Källor

Externa länkar 
Officiell webbplats för EM 2020

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020